Революция достоинства (, ,  или انتفاضة الكرامة):
  (1981)
 Волнения в Бахрейне (1994)
 Революция в Тунисе (2010)
 Гражданская война в Ливии (2011)
 Гражданская война в Сирии (2011)
 Революция достоинства на Украине (2013—2014)